Lüster steht für:

 einen Kronleuchter; in Österreich als Luster auch allgemein eine Hängelampe
 einen Typ glänzenden Gewebes, siehe Lüster (Stoff)
 einen metallisch schimmernden Überzug von Keramiken oder mit Metallfolie hinterlegte Farben auf Bildern und Skulpturen, siehe auch Lüsterfarbe
 den Glanz von Perlen, siehe Irisieren#Perlenglanz, Lüster

Siehe auch:

  Lüsterklemme